Jan Kramer (architect), een Nederlands architect
 Jan Kramer (kapitein), een Nederlands kapitein
 Jan Kramer (politicus), een CDA-politicus
 Jan Kramer (roeier), een Nederlands olympisch roeier
 Jan Kramer (triatleet), een Nederlands triatleet
 Jan Kramer (voetballer), een Nederlands voetballer